IHE kan syfta på: 

 IHB AB – ett svenskt forskningsinstitut, se Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
 IHB – rekommendationer för systemintegration inom hälsovården, se Integrating the Healthcare Enterprise